Râul Valea Lată se poate referi la:

 Valea Lată - afluent al râului Arieș
 Valea Lată - afluent al râului Vulcănița